Robertson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Robertson County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 78001394
 Robertson County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 78002627